Дженевез-Кая (Генуэзская скала) - скала в посёлке Гурзуф.
 Дженевез-Кая (Крепостная гора) - гора в городе Судак.